Fotbollsturneringen vid internationella öspelen 2007 (herrar) avgjordes mellan den 30 juni och 6 juli. Turneringen vanns av Gibraltar.

Grupp 1

Tabell

Matcher

Grupp 2

Tabell

Matcher

Grupp 3

Tabell

Matcher

Grupp 4

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 9:e - 11:e plats - playoff

Matcher om 5:e - 8:e plats - playoff

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinal

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
Internationella öspelen 2007

Internationella öspelen
Fotbollsåret 2007
Fotboll i Grekland